Kokubo bezeichnet:

 Kokubo (Han), ein Lehen

Kokubo ist der Familienname folgender Personen:

 Hiroki Kokubo (* 1971), japanischer Baseballspieler
 Jun Kokubo (* 1980), japanischer Fußballspieler
 Kazuhiro Kokubo (* 1988), japanischer Snowboarder
 Takashi Kokubo (* 1956), japanischer Musiker